Яроцинский повет () — повет (район) в Польше, входит как административная единица в Великопольское воеводство. Центр повета — город Яроцин. Занимает площадь 587,7 км². Население — 71 790 человек (на 31 декабря 2015 года).

Административное деление 
 города: Яроцин, Жеркув
 городско-сельские гмины: Гмина Яроцин, Гмина Жеркув, Гмина Ярачево
 сельские гмины: Гмина Котлин

Демография 
Население повета дано на 31 декабря 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повета

Поветы Великопольского воеводства